Ennomos koreennomos är en fjärilsart som beskrevs av Felix Bryk 1948. Ennomos koreennomos ingår i släktet Ennomos och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
koreennomos